Danmarksmesterskabet i fodbold er der blevet spillet om siden sæsonen 1912/13. I København havde man siden 1889/90 afviklet Fodboldturneringen og Københavnsmesterskabet, men vinderne af disse turneringer regnedes ikke for danske mestre. Efterhånden som fodboldspillet blev mere og mere udbredt i landet, voksede ønsket om et nationalt mesterskab, som DBU altså indførte i 1912 under navnet Landsfodboldturneringen.

I begyndelsen blev mesterskabet afgjort som et slutspil mellem vinderen af Københavnsmesterskabet og vinderen af Provinsmesterskabsturneringen, men fra og med sæsonen 1927/28 oprettede DBU Danmarksturneringen som en landsdækkende turnering, der siden har afgjort mesterskabet. De første to sæsoner var holdene opdelt i fem kredse, hvor vinderne mødtes i en slutrunde. Fra 1929 spillede de bedste hold i en samlet landsdækkende række med navnet Mesterskabsserien. I 1945 ændrede den bedste række navn til 1. division. Der uddeles guld-, sølv- og bronzemedaljer til nummer et, to og tre.

Siden 1991 har turneringens bedste række heddet Superligaen. Ligaen omtales dog af arrangørerne under forskellige navne, alt efter hvem der er sponsor. Tidligere har rækken heddet Coca-Cola Ligaen (1995/96), Faxe Kondi Ligaen (1996/97-2000/01) og SAS-ligaen (2001/02-2009/10). Fra sæson 2010/11 til og med sæsonen 2014/15 hed ligaen igen Superligaen. Fra sæsonen 2015/16 og 3 sæsoner frem hedder ligaen Alka Superligaen.

Indtil slutningen af 1970'erne var mesterskabet kun åbent for amatørspillere, og bl.a. den tidligere fodboldspiller Harald Nielsen prøvede at overtale DBU til at indføre professionel fodbold i Danmark. Da han ikke havde held med det, forsøgte han i 1977 sammen med Helge Sander at oprette en alternativ, professionel liga, Dansk Professionelt Fodboldforbund. Det lykkedes ikke, men det rystede DBU så meget, at der blev indført betalt fodbold i Danmark fra 1978.

Danmarksmestre i fodbold siden 1913

Superligaen (1991- )

1. division (1945-1990)

"Krigsturneringen" (1940-1945)

Mesterskabsserien (1929-1940)

Danmarksmesterskabsturneringen (1927-29)

Landsfodboldturneringen (1912-1927) 
Følgende tabel er en oversigt over resultaterne af Landsfodboldturneringen fra 1912 til 1927.

Flest titler klubber 
De hidtil afviklede danmarksmesterskaber er fordelt på 20 forskellige klubber. Yderligere 13 klubber har vundet DM-medaljer, medaljerne er blevet fordelt på følgende klubber:

Flest titler spillere 
Pr. 2019 31/12 2019

To spillere har som de eneste vundet DM med tre forskellige klubber: 
Jens Madsen vandt i 1988, 1990 og 1991 med Brøndby IF, i 1994-95 med AaB og 1999-00 med Herfølge BK.
Hans Aabech vandt i 1973 med Hvidovre IF, i 1980 med KB og i 1983 med Lyngby.

Flest titler trænere 
Pr. 2019 31/12 2019

Noter

Referencer

Eksterne henvisninger 
 DM-oversigt på danskfodbold.com
 Dansk fodbolds historie på Totalbold.dk

Se også 
 Superligaen
 Danmarksturneringen i fodbold
 Evighedstabel dansk fodbold

Mesterskab (fodbold)
Fodboldligaer
Danmarksmesterskaber i fodbold
Tidslinjer
Danmarksturneringen i fodbold